Mistrzostwa świata w strzelectwie odbywają się od 1897 roku. Rozgrywane są pod patronatem Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej (ISSF).

Obecnie wszystkie konkurencje mistrzostw świata (pistolety, karabiny, rzutki, ruchome tarcze) odbywają się co cztery lata. Mistrzostwa świata w strzelaniu do rzutków odbywają się co dwa lata. Mistrzostwa świata wyłącznie w strzelaniu do ruchomych tarcz odbywają się w każdym roku olimpijskim (strzelanie do tarcz ruchomych zostało wyłączone z programu igrzysk olimpijskich)

Mistrzostwa świata w strzelectwie

Edycje

Mistrzostwa świata przed pierwszą wojną światową

Mistrzostwa świata w okresie międzywojennym

Mistrzostwa świata po drugiej wojnie światowej

Mistrzostwa świata w XXI wieku 

Legenda
 Ka – strzelanie z karabinu
 Pi – strzelanie z pistoletu
 Rz – strzelanie do rzutek
 RT – strzelanie do ruchomych tarcz
 R – razem

Mistrzostwa świata w rzutkach i w ruchomych tarczach

Edycje 
Rzutki

Ruchoma tarcza

Mistrzostwa

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 Zbiór mistrzostw na stronie Międzynarodowej Federacji Sportów Strzeleckich 
 Historyczne wyniki mistrzostw świata 

!